Miejscowości w Polsce:
 Babiec Piaseczny
 Babiec Rżały
 Babiec-Więczanki
 Babiec-Wrzosy